Шилега:
 Шилега (посёлок) — посёлок в Пинежском районе Архангельской области
 Шилега (приток Нижней Почи) — река в Пинежском районе Архангельской области, приток Нижней Почи
 Шилега (приток Пинеги) — река в Архангельской области, приток Пинеги